Newbiggin (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Newbiggin (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Newbiggin (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire